Mohamed El Yaagoubi, também conhecido como Moha (Taourirt, 12 de setembro de 1977) é um futebolista marroquino.

Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Elche Club de Fútbol
Futebolistas do Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Futebolistas da Real Sociedad de Fútbol
Futebolistas do Girona Futbol Club
Futebolistas do Centre d'Esports Sabadell Futbol Club
Futebolistas do Futbol Club Barcelona B
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004